Guillermo – forma spagnola del nome proprio di persona Guglielmo
Cesáreo Guillermo – politico dominicano

Pagine correlate
Guglielmo (disambigua)